Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–2 against .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 n/a
  Моніка Селеш (переможниця)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Штеффі Граф (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Домінік Ван Рост (2-ге коло)
  Марі П'єрс (1-ше коло)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)
  Анна Курнікова (3-тє коло)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Du Maurier Open 1998 Draw 

1998
Одиночний розряд